Adje, typetje van Arijan van Bavel (1979), bekend van Mooi Weer de Leeuw.
 Adje (rapper), artiestennaam van Julmar A.P. Simons (1982), Nederlands rapper.
 Adje, een afkorting van ad fundum, het in één keer leegdrinken van een glas bier of andere alcoholische drank (studententaal).

Zie ook 
 Adje Bouman Top Tien